Шкрбич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шкрбич, Драган (род. 1968) — сербский гандболист, играющий на позиции линейного.
 Шкрбич, Ранко (род. 1961) — министр здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской.